Cameron Norrie  era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale.

Taylor Fritz ha battuto in finale Rafael Nadal con il punteggio di   6-3, 7-6(5).

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Daniil Medvedev (terzo turno)
  Novak Đoković (ritirato)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  Rafael Nadal (finale) 
  Stefanos Tsitsipas (terzo turno)
  Matteo Berrettini (quarto turno)
  Andrej Rublëv (semifinale)
  Casper Ruud (terzo turno)
  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Jannik Sinner (quarto turno, ritirato)
  Hubert Hurkacz (quarto turno) 
  Cameron Norrie (quarti di finale)
  Denis Shapovalov (terzo turno)
  Diego Schwartzman(terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)

  Reilly Opelka (quarto turno) 
  Nikoloz Basilašvili (terzo turno) 
  Carlos Alcaraz (semifinale) 
  Taylor Fritz (campione) 
  Lorenzo Sonego (secondo turno) 
  Aslan Karacev (secondo turno)  
   John Isner (quarto turno) 
  Marin Čilić (secondo turno) 
  Karen Chačanov (secondo turno) 
  Gaël Monfils (quarto turno) 
  Daniel Evans (terzo turno) 
  Frances Tiafoe (terzo turno)
  Alex De Minaur (quarto turno) 
   Lloyd Harris (terzo turno) 
   Aleksandr Bublik (terzo turno)
   Federico Delbonis (terzo turno)
   Grigor Dimitrov (quarti di finale)

Wildcard 

  Nick Kyrgios (quarti di finale)
  Andy Murray (secondo turno)
  Steve Johnson (terzo turno) 

  Sam Querrey (secondo turno) 
  Jack Sock (secondo turno)

Qualificati 

  Tennys Sandgren (primo turno)
  Christopher Eubanks (secondo turno)
  Holger Rune (secondo turno)
  Liam Broady (primo turno)
  Tomáš Macháč (secondo turno)
  Michail Kukuškin (primo turno)

  Thanasi Kokkinakis (primo turno) 
  Jaume Munar (terzo turno)
  Shang Juncheng (primo turno) 
  Philipp Kohlschreiber (primo turno) 
  Jeffrey John Wolf (secondo turno) 
  Tarō Daniel (primo turno)

Lucky Loser

  John Millman (secondo turno)

  João Sousa (primo turno)

Ranking Protetto

  Borna Ćorić (primo turno)
  Pablo Cuevas (primo turno)

  Aljaž Bedene (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2022